Haicheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die kreisfreie Stadt Haicheng (海城市) im Gebiet der bezirksfreien Stadt Anshan in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Haicheng (Anshan)
den Stadtbezirk Haicheng (海城区) der Stadt Beihai im Autonomen Gebiet Guangxi, VR China, siehe Haicheng (Beihai)
die Großgemeinde Haicheng (海澄镇) der Stadt Longhai in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Haicheng (Longhai)
die Großgemeinde Haicheng (海城镇) im Kreis Haifeng in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Haicheng (Haifeng)
die Großgemeinde Haicheng (海城镇) im Kreis Haiyuan im Autonomen Gebiet Ningxia, VR China, siehe Haicheng (Haiyuan)
die Gemeinde Haicheng (海城乡) im Kreis Pingguo im Autonomen Gebiet Guangxi, VR China, siehe Haicheng (Pingguo)
die Gemeinde Haicheng (海城乡) der Stadt Zhaodong in der chinesischen Provinz Heilongjiang siehe Haicheng (Zhaodong)
das Straßenviertel Haicheng (海城街道) im Stadtbezirk Longwan in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Haicheng (Longwan)